Een verkeersweg:
 N777 (België)
 N777 (Frankrijk)
 N777 (Nederland), zie Provinciale weg 777

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing